Biblis (Hessen, Njemačka), općina u Njemačkoj
 Biblis (biljni rod), biljni rod vazdazelenih trajnica
 Biblis hyperia, vrsta leptira, iz monotipskog roda Biblis